Majdoub ist der Familienname folgender Personen:

 Hédi Majdoub, tunesischer Politiker
 Lee Majdoub (* 1982), libanesisch-kanadischer Schauspieler